Kantareller (Cantharellaceae) är en familj av svampar. Kantareller ingår i ordningen Cantharellales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri

Basidiesvampar